São apelidadas de "erva-de-santa-bárbara" as seguintes espécies vegetais:
 Barbarea vulgaris, da família das Brassicaceae;
 Solanum argenteum, da família das Solanaceae, nativa do Brasil (Minas Gerais e Rio de Janeiro).

Desambiguação